Schlesien bezeichnet:

geographische Objekte:
 die Landschaft Schlesien
 das historische Herzogtum Schlesien
 die historische preußische Provinz Schlesien
 das historische Österreichisch-Schlesien
 die historische polnische Woiwodschaft Schlesien (1920–1939)
 die heutige polnische Woiwodschaft Schlesien
 Schlesien (Tschechien) im heutigen Tschechien

sonstiges:
 SMS Schlesien, Schiff der deutschen kaiserlichen Marine
 Schlesien (1907), Schiffsklasse
 Schlesien (Schiff, 1927), Fahrgastschiff in Berlin

Siehe auch:
 Schlesier
 Silesium
 Oberschlesien
 Niederschlesien
 Tanz- und Gesangsensemble Śląsk